VC Bertem-Leefdaal is een Belgische voetbalclub uit Bertem. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 5660 en heeft blauw als clubkleur. De ploeg treedt aan in de eerste provinciale reeks in Brabant.

Geschiedenis 
In Bertem bestond de voetbalclub FC Rapid Bertem. Deze club was op 27 juni 1953 bij de Belgische Voetbalbond aangesloten en kreeg toen stamnummer 5660. De clubkleuren waren blauw en geel. Rapid Bertem bleef echter in de provinciale reeksen spelen.

In deelgemeente Leefdaal speelde de club VC Leefdaal Vooruit. Dit was een jongere club, die bij de voetbalbond was aangesloten met stamnummer 7598. Ook Leefdaal speelde in de provinciale reeksen. In 2006 fusioneerden beide clubs uiteindelijk. De fusieclub werd VC Bertem-Leefdaal en speelde met het stamnummer 5660 van Bertem verder in derde provinciale; het stamnummer van Leefdaal werd definitief geschrapt. De eerste ploeg ging spelen op het terrein in Bertem. Het complex in Leefdaal werd gebruikt voor reserven en bepaalde jeugdploegen.

Bij de fusie startte de bouw van een nieuwe accommodatie in Leefdaal. In 2007 werden de renovatiewerken in Leefdaal voltooid en sindsdien staat er een nieuwe tribune en kantine met daaronder nieuwe kleedkamers. Zowel de eerste als tweede ploeg spelen op de terreinen in Leefdaal. Het complex in Bertem wordt enkel nog gebruikt voor de reserven, junioren en enkele jeugdploegen. In 2014 werd er een kunstgrasveld aangelegd in Leefdaal. Dit terrein is de vaste thuisbasis voor alle jeugd- en seniorenploegen. 

In 2017 dwong de club de promotie naar de eerste provinciale reeks af. VC Bertem-Leefdaal speelt sindsdien onafgebroken in deze reeks. In 2020 bereikten ze de derde ronde van de Beker van België, waarin ze uitgeschakeld werden door FCV Dender EH.

Resultaten

Externe links 
 Officiële site Voetbalclub Bertem-Leefdaal

Bertem-Leefdaal
Bertem
Sportvereniging in Vlaams-Brabant